Король Убю — пьеса французского поэта и драматурга Альфреда Жарри (1894)

 Король Убю — опера-буффа польского композитора Кшиштофа Пендерецкого (1990—1991)
 Король Убю () — американский короткометражный фильм 1963 года, режиссёр Роберт Нельсон
 Король Убю () — чешский фильм 1997 года, режиссёр Ф. А. Брабец
 Король Убю () — польский фильм-драма 2003 года, режиссёр Пётр Шулькин